Иван Зубенко:
 Зубенко, Иван Егорович (1926—1996) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Зубенко, Иван Петрович (1926—1965) — Герой Советского Союза.
 Зубенко, Иван Трифонович (1907—1974) — контр-адмирал ВМФ СССР.